Mandell ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold J. Mandell (* 1934), US-amerikanischer Neurowissenschaftler und Psychiater
 Daniel Mandell (1895–1987), US-amerikanischer Filmeditor
 Eleni Mandell, US-amerikanische Folk-Musikerin
 Eric Mandell (1902–1988), deutsch-amerikanischer Kantor, Chorleiter, Sänger (Bariton) und Sammler synagogaler Musik
 Jake Mandell (* 1975), US-amerikanischer Musiker
 Phillipp von Mandell (1741–1828) Hofmarschall und Bürgermeister von Alt-Saarbrücken
 Richard D. Mandell (1929–2013), amerikanischer Historiker, Sporthistoriker, Kulturhistoriker, Kunstsammler, Langstreckenläufer und Triathlet
 Sammy Mandell (1904–1967), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 Mandel (Begriffsklärung)